kręgi - kości tworzące kręgosłup
 w powiecie wyszkowskim, województwo mazowieckie
 Kręgi – wieś 
 Kręgi Nowe – wieś
 Kręgi – gromada
 Kręgi – serbski film z 2013 roku
 kręgi zbożowe
 kamienne kręgi